Робе́рто Море́но:
 Морено, Роберто (род. 1959) — бразильский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Морено, Роберто (род. 1970) — панамский футбольный арбитр.